Miejscowości w USA:
 Galva – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Galva – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Galva – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
Gminy w USA:
 Galva (ang. Galva Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Galva (ang. Galva Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida